Суперкубок Молдови з футболу 2014  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 червня 2014 року між чемпіоном Молдови Шерифом та володарем кубка Молдови Зімбру.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на сайті Федерації футболу Молдови

2014
Молдова